Deverell ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Deverell (1874–1947), britischer Feldmarschall
 Jack Deverell (* 1945), britischer General im Ruhestand
 William Deverell (* 1937), kanadischer Schriftsteller und Rechtsanwalt
 Sir Christopher Michael Deverell, KCB, MBE, ADC Gen, Britischer Offizier und Aid-de-camp für Elisabeth II.

Siehe auch:
 Deverall Island, Insel in der Ross Dependency, Antarktika